

Hydronyme 
 Le Tanaro (Tanarus dans les textes latins), rivière italienne de 276 km de long, est le principal affluent de rive droite du Pô, qui coule dans la région du Piémont.

Toponyme 
 Le Tanaro est un ancien département français d'Italie qui a existé entre 1801 et 1805.